Чорна Гора  (чес. Černá Hora) — пивоварня в Чехії з історією, яка прагне зберегти традиції справжнього пивоваріння в богемських і моравських регіональних пивоварнях.

Історія пивоварні

Асортимент пива 
 Тас (Tas) — розливне, вміст алкоголю 4,0 %;
 Склепное (Sklepní) — розливне нефільтроване пиво, вміст алкоголю 4,0 %;
 Керн (Kern) — напівтемне розливне пиво, вміст алкоголя 4,0 %
 Монастирське (Klášterní) — світле пиво, вміст алкоголю 3,8 %;
 Падре (Páter) — світлий лежак, вміст алкоголя 4,4 %;
 Падре нефільтроване пиво (Páter nefiltrovaný) — нефільтроване світле пиво, вміст алкоголя 4,4 %;
 Лагер (Ležák) — світле пиво, вміст алкоголю 4,8 %;
 Блакитний місяць (Modrá luna) — світле лежак зі смаком чорниці, вміст алкоголя 4,4 %;
 Камелот (Kamelot) — світлий лежак, вміст алкоголя 4,8 %;
 Гранат (Granát) — темний лежак, вміст алкоголя 4,5 %;
 Велен (Velen) — пшеничний нефільтрований лежак, вміст алкоголя 4,8 %;
 Чорничне (Borůvka) — чорничного кольору, вміст алкоголю 4,4 %;
 Чорна гора (Black Hill) — спеціальне житнє пиво, вміст алкоголя 5,5 %;
 Квасар (Kvasar) — алкоголя світле медове пиво, вміст алоголя 5,7 %;
 Форман, світле безалкогольне пиво (Forman Světlý) — безалкогольне пиво;
 Форман, напівтемне безалкогольне пиво (Forman polotmavý) — безалкогольне напівтемне пиво.

Див. також 
 Список пивоварень Чехії

Посилання 
 
 Пивоварня Черная гора (Černá Hora)